Каминьск — имя собственное.

 Каминьск — село в Бартошицком повяте Варминьско-Мазурского воеводства Польши.
 Каминьск — село в Радомском повяте Мазовецкого воеводства Польши.
 Каминьск — прежнее наименование города Каменьск в Радомщанском повяте Лодзинского воеводства Польши.
 Каминьск — прежнее наименование железнодорожной станции Гомунице.

См. также 
 Новы-Каминьск — прежнее наименование остановочного пункта Каменьск.
 Каменьск
 Каменск
 Каминьско